Александер Цетнер — галицький каштелян
 Александер Цетнер — староста теребовлянський, щуровицький

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Александер